Mon cœur au ralenti est le titre de plusieurs œuvres :

 Mon cœur au ralenti, un roman de Maurice Dekobra paru en 1924 ;
 Mon cœur au ralenti, un film adapté du roman et réalisé par Marco de Gastyne, sorti en 1928.